Кирил Божков може да се отнася за:

 Кирил Божков (1964 —), български художник
 Кирил Божков (1968 —), български музикант, китарист на Б.Т.Р.
 Кирил Божков (1976 —), български футболист